2 miejscowości w Polsce: 
 Dzierzgówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów 
 Dzierzgówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo

Zobacz też: Dzierzgowo